Emma Boon is een personage uit de televisieserie Flikken en wordt gespeeld door Ianka Fleerackers. Ze is getrouwd met Jan en heeft één dochtertje (Marie) en een zoontje (Jules).

Seizoen 8 
Emma Boon werkt voor de personeelsdienst onder leiding van Kris Geysen. Wanneer ze toevallig Merel moet assisteren bij een ondervraging, voelt Emma zich meteen een speurder. Ze vraagt (eist bijna) dat  John haar opneemt in zijn team. Naargelang het onderzoek verdergaat, werkt Emma zich meer en meer in en heeft een belangrijk aandeel in het oplossen van de Barracuda-zaak.

Emma is iemand van de regels: Als zij ontdekt dat Tina met een verdachte het bed heeft gedeeld, eist ze dat Tina haar verantwoordelijkheid opneemt. Toch vinden haar collega's haar wel sympathiek.
Ze wordt vaak ingezet als bureauflik, terwijl ze maar al te graag de straat op wil. Haar vuurdoop beleeft ze letterlijk als ze alleen naar de haven trekt, in de veronderstelling dat ze simpelweg iemand gaat verhoren. De man ziet haar aan voor iemand anders en begint op haar te schieten.
In haar speurtocht naar de Barracuda komt ze ook tegenover oude bekende te staan: De buurvrouw blijkt toch niet zo netjes te zijn, en houdt zich bezig met illegale praktijken. Haar man kan er minder goed mee omgaan dat ze vrienden van hen verhoort, en vindt dat ze is veranderd nu ze in het team werkt.

Seizoen 9 
In het negende seizoen van Flikken moet Emma een verschrikkelijke keuze maken, die haar nog lang blijft achtervolgen. In de zoektocht naar een moordenaar kruist Emma het pad van een alleenstaande vader die voor zijn zieke zoon zorgt. Als later blijkt dat hij de moordenaar is, en van plan is om er samen met zijn zoon een eind aan te maken, moet Emma de keuze maken om hem neer te schieten, om het leven van de zieke Ken te redden. Hoewel Emma in haar gelijk wordt gesteld door de onderzoeksrechter, blijft het voorval aan haar knagen. Haar dochter wordt ermee gepest op school, ze durft eerst Ken niet onder ogen te komen en het is een feit dat tussen Emma en haar man in blijft staan. Ze kunnen er niet over praten, waardoor Emma telkens meer naar Michiel trekt. Hoewel ze allebei de spanning voelen, doen zij er niets mee.

Emma is ambitieus en wil gaan meedoen aan het examen voor hoofdinspecteur.

Seizoen 10 
Het laatste seizoen van Flikken is een zwaar seizoen voor Emma. Jaren geleden is zij door Mark Devreese, de avond voor hun huwelijk, afgewezen en na jaren staan zij weer tegenover elkaar. Dit haalt oude wonden open en oude gevoelens weer terug. Mark vraagt Emma om hem op het juiste pad te houden en daarin wil ze hem helpen. Na een eerste zoen slaat ze hem nog op zijn gezicht, maar een tweede keer kan ze haar gevoelens niet negeren en gaat ze met hem naar bed. Ze is in de war en weet niet of ze voor Mark of Jan wil gaan.

Achter haar rug zijn Raymond en vooral Pasmans bezig met een onderzoek naar Mark. Als zij erachter komen dat Mark de moordenaar is van zijn ouders en nog twee anderen, confronteert Emma hem. Hij staat op het punt om haar neer te steken als versterking arriveert en Mark overmeesterd wordt.

Emma stort zich na Mark vol op haar gezin en neemt daar ook af en toe voor vrij. Na een reeks gewelddadige overvallen, vraagt John haar op een vrije dag om winkels te helpen waarschuwen. Tijdens deze actie botst Emma per toeval op de daders. Ze weet ze niet te overmeesteren omdat Marie net op dat moment komt binnen lopen. De daders gijzelen Marie en gaan ervandoor met haar auto. Emma komt met haar job rechtstreeks tegenover Jan te staan, die de politie overal buiten wil houden. Emma verraadt echter toch aan John dat de gijzelaars contact hebben gezocht, maar de overdracht gaat mis door de politie. Jan is hier woest om. Uiteindelijk wordt Marie teruggevonden en herenigd met haar mama.

Emma heeft altijd met John gewerkt, maar als John aangeeft met pensioen te gaan, heeft zij in principe geen partner meer. Pasmans wordt commissaris, waardoor Emma samen met Raymond een duo in blauw wordt.

Boon